Plurale di rullo

Persone
Dino Rulli – compositore e musicista italiano
Gerónimo Rulli – calciatore argentino
Giulia Rulli – cestista italiana
Juan Carlos Rulli – calciatore argentino
Marco Rulli – attore italiano
Sebastián Rulli – attore messicano di origine argentina
Stefano Rulli – sceneggiatore e regista italiano